

Patronyme 

 Anders Bastiansen (1980-) joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.
 Otto Bastiansen (1918-1995), physicien et chimiste norvégien.
 Peter Bastiansen (1962-), joueur de tennis professionnel danois.